Nyoro bzw. Njoro ist die Bezeichnung für ein ostafrikanisches Kulturgebiet. Entsprechend den Bantu-Nominalklassen bezeichnet Nyoro

 Banyoro, das Volk der Nyoro
 Bunyoro, das Land Nyoro
 Runyoro (oder Lunyoro), die Sprache Nyoro

Siehe auch:
 Njoro
 Nioro